Алекса́ндр Алекса́ндрович Попо́в:
 Попов, Александр Александрович (в монашестве Алипий; 1864—1912) — епископ РПЦ, епископ Старицкий, викарий Тверской епархии.
 Попов, Александр Александрович (1873—1914) — подполковник, герой Первой мировой войны.
 Попов, Александр Александрович (1916—1996) — депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва.
 Попов, Александр Александрович (1948—2014) — советский футболист.
 Попов, Александр Александрович (род. 1952) — советский хоккеист.
 Попов, Александр Александрович (род. 1980) — российский хоккеист.